Hiba steht für:

 Hiba-Lebensbaum, Baum aus der Familie der Zypressengewächse
 Hindernisbahn

Hiba ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed al-Hiba (1876–1919), Gegensultan in Südmarokko (1912)
 Philipp Hiba (* 1989), österreichischer Fußballspieler